When a Man's Married – film del 1912 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 When a Man's Married – film del 1918 diretto da Sidney Drew